Василий Петрович Спиридонов () — советский хоккеист (защитник) и российский тренер. Высшее достижение в качестве игрока — третье место Чемпионата СССР в составе хоккейного клуба «Спартак» (Москва) в сезоне 1979/1980.

Обладатель Континентального кубка в сезоне 2014/2015 в качестве главного тренера клуба «Неман» (Гродно). Серебряный призёр Континентального кубка в сезоне 2012/2013 в качестве главного тренера хоккейного клуба «Металлург» (Жлобин). Чемпион Белоруссии в сезоне 2011/2012, призёр чемпионатов Белоруссии в сезонах 2010/2011 и 2012/2013 (все — в качестве главного тренера «Металлурга» Жлобин, 3 и 2 места соответственно). Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) в сезоне 2008/2009.

В качестве игрока сборной СССР-2 принял участие в Суперсерии 1977, проведя игр и отметившись 3 голевыми передачами.

Сын Андрей также хоккеист.

Хоккеисты СССР
Хоккейные тренеры России
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Звезда» Чебаркуль
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Корд»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Тренеры ХК «Молот-Прикамье»
Тренеры ХК «Крылья Советов»
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры ХК «Металлург» Жлобин
Тренеры ХК «Неман»